Dellys peut désigner :
 Dellys, une station balnéaire de Kabylie en Algérie.
 Daïra de Dellys, une daïras en Algérie

Histoire 
  en 1830 lors de la conquête de l’Algérie.
  en 1837 lors de la conquête de l’Algérie.
  en 1844 lors de la conquête de l’Algérie.
 Attentat de Dellys en 2007

Voir aussi